

Referències 

2019
Osaka